De wereldkampioenschappen wielrennen 2014 werden van 21 tot en met 28 september 2014 georganiseerd in Ponferrada in Spanje. Er stonden twaalf evenementen op het programma en het parcours was overwegend heuvelachtig.

Programma 
De wereldkampioenschappen duren ruim een week.

Resultaten

Ploegentijdrit 
De ploegentijdrit werd gereden met merkenteams van zes wielrenners elk. Voor de rangschikking was de tijd van de vierde renner van elke ploeg aan de finish bepalend.

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Externe links 
   Officiële website